Георги Василев може да се отнася за:

 Георги Василев (1875 – 1907), български революционер от Каменица, деец на ВМОРО в Чепинско
 Георги Василев (1880 – 1937), български революционер от Свиленград, деец на ВМОРО в Одринско
 Георги Василев (1904 – ?), кмет на Стара Загора
 Георги Василев (1936 – 2017), български актьор и режисьор
 Георги Василев (Гочо) (р. 1945), футболист и треньор по футбол
 Георги Василев (Гочето) (р. 1946), футболист и треньор по футбол
 Георги Василев, музикант, майстор на класическа китара
 Георги Василев, български дипломат